Станцио́нное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Станционное — село в Карабалыкском районе Костанайской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Станционное — село в Ленинском районе.

Украина 
 Станционное — село в Лугинском районе Житомирской области.
 Станционное — село в Новобугском районе Николаевской области.

См. также 
 Станционное — озеро в Карелии.